Шулек (, , ) — словацкая и венгерская фамилия. Известные носители:
 Шулек, Богослав (1816—1895) — хорватский историк, филолог и богослов, словак по рождению.
 Шулек, Вильмош (1843—1905) — венгерский офтальмолог.
 Шулек, Мартин (род. 1998) — словацкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Шулек, Стьепан (1914—1986) — хорватский композитор, дирижёр, педагог, скрипач.
 Шулек, Фридьеш (1841—1919) — венгерский архитектор, старший брат Вильмоша Шулека.